Nom musulmà del rei David II de Kakhètia
 Imam Kuli Khan ibn Din Muhammad, kan de Bukharà